Bajawa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bajawa, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Kelurahan Bajawa, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar